Shocking Blue (band), Nederlandse rockband uit Den Haag die in de jaren 60 en 70 succesvol was.
 Shocking Blue (film), Nederlandse film uit 2010 van Mark de Cloe